VLG est un code, qui signifie :
 Vueling Airlines, selon le code OACI des compagnies aériennes

Code